Соревнования двоек в санном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 17 февраля.

Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера с 17:00 до 19:30 по местному времени (UTC-8). Были проведены 2 заезда, по итогам которых определились призёры Олимпиады. 

Олимпийские чемпионы 2006 года австрийские братья Вольфганг и Андреас Лингеры вновь выиграли золото. Латыши Андрис и Юрис Шицсы, выиграв серебро, принесли Латвии вторую олимпийскую медаль в истории зимних Олимпиад (до этого в 2006 в Турине бронзу в санном спорте на одноместных санях выиграл Мартиньш Рубенис).

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты